Sabinian – rzymski uzurpator w Afryce (III w. n.e.)
 Sabinian – papież z VII wieku
 Sabinian – imię męskie